Vieira da Silva ist der Familienname folgender Personen:

 José Vieira da Silva (* 1953), portugiesischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Luiz Vieira da Silva (1828–1889), brasilianischer Politiker
 Maria Helena Vieira da Silva (1908–1992), portugiesisch-französische Malerin und Grafikerin
 Marta Vieira da Silva (* 1986), brasilianische Fußballspielerin, siehe Marta (Fußballspielerin)

Vieira da Silva steht des Weiteren für:

 Vieira da Silva (Merkurkrater), einen Merkurkrater

Siehe auch:

 Silva Vieira